Förberedelse kan syfta på:

 Muntlig förberedelse inför rättegång
 Skriftväxling (processrätt) inför rättegång
 Förberedelse till brott